Андрей Борисович Шмакин (1961—2013) — климатолог, член-корреспондент РАН (2011).

Биография 
Родился 5 октября 1961 г. в Ленинграде.

Окончил географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1983), кафедра метеорологии и климатологии. Служил в армии (1983—1985).

С 1985 г. в Институте географии АН СССР (РАН): аспирант, с 1989 г. научный сотрудник, с 2003 г. зав. лабораторией климатологии.

Диссертации:
 Летние потоки тепла от подстилающей поверхности в атмосферу на северном склоне Центрального Кавказа : диссертация … кандидата географических наук : 11.00.09 / АН СССР. Ин-т географии. — Москва, 1989. — 166 с. : ил.
 Пространственно-временная организация энерговлагообмена на суше : диссертация … доктора географических наук : 25.00.30. — Москва, 2006. — 139 с. : ил.

Научные интересы: изменения климата, тепловой и водный баланс на суше, снежный покров, экстремальные атмосферные явления.

В качестве эксперта от Института географии РАН А.Б. Шмакин был привлечен к оценке условий присоединения РФ к Киотскому протоколу.

Член-корреспондент РАН (2011).

Умер 28 июня 2013 г. в г. Фаджия (Италия) в результате полученной в автокатастрофе тяжелейшей травмы. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Источники 

 
 http://igras.ru/news/516 
 http://www.moscow-tombs.ru/2013/shmakin_ab.htm 
 Фото http://isaran.ru/?q=ru/person&guid=5943FF3F-43F6-EB9E-FBDC-6FF828122E8D

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Умершие в Италии
Доктора географических наук
Климатологи
Похороненные на Ваганьковском кладбище